Codex Vaticanus Graecus steht für:

 Codex Vaticanus Graecus 64
 Codex Vaticanus Graecus 151, siehe Agathias #Überlieferung
 Codex Vaticanus Graecus 354
 Codex Vaticanus Graecus 360, siehe Minuskel 131
 Codex Vaticanus graecus 845, siehe Prochiron legum
 Codex Vaticanus Graecus 950, siehe Bibliotheke des Apollodor #Textüberlieferung
 Codex Vaticanus Graecus 1139, siehe Apokopos #Literatur
 Codex Vaticanus Graecus 1209, eine der bedeutendsten Handschriften des Alten und des Neuen Testaments.
 Codex Vaticanus Graecus 1941, siehe Chronicon Paschale
 Codex Vaticanus Graecus 2061
 Codex Vaticanus Graecus 2066